«Cantón de Le Pont-de-Beauvoisin» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Francia 
  Cantón de Le Pont-de-Beauvoisin , antiguo cantón del departamento de Isère.
  Cantón de Le Pont-de-Beauvoisin , antiguo cantón del departamento de Saboya.